Malaria – parassitosi provocata da protozoi del genere Plasmodium
 Malaria – film muto del 1919 diretto da Rochus Gliese
 Malaria! – gruppo musicale tedesco